

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Поход лакедемонян на Ифому. Гибель Евфая (по Павсанию, он правил 13 лет), царём мессенцев становится Аристодем.
 731 (21 год Пианхи) — победная стела этого фараона в Джебел-Баркал.
 Умер царь Иудеи Иоафам, на престол взошёл Ахаз (воцарился в 20 лет, то есть родился либо в 751, либо в 764 году.
 Вторжение Тиглатпаласара III в Вавилонию и разгром халдеев.
 Умер князь Ци Чжуан-гун, ему наследовал Лу-фу (Ли [Си]-гун, эра правления 730—698).
 Умер правитель Цюйво Хуань-шу (Чэн-ши), ему наследовал сын Шань (Чжуан-бо).
 731 (1 год Чжуан-бо) — Согласно «Тай пин юй лань», в Цзинь не было ни дождя, ни снега.

См. также

Примечания